Para la película de 2016 véase La llegada

Han llegado (en inglés: The Arrival) es una película estadounidense-mexicana de ciencia ficción de 1996 dirigida por David Twohy y protagonizada por Charlie Sheen. En pequeñas escenas de la película aparecen actores influyentes como Lindsay Crouse, Richard Schiff, Ron Silver y Teri Polo.

Esta película tiene una secuela, titulada The Second Arrival (La segunda llegada o Han llegado 2).

Sinopsis 
Un radioastrónomo llamado Zane Zaminsky (Charlie Sheen) descubre evidencias de señales inteligentes extraterrestres, pero rápidamente se ve envuelto en una entramada teoría conspirativa, en la cual su vida corre un grave peligro.

Ahora tiene que destaparlo todo, si quiere salvar al planeta.

Reparto 
 Charlie Sheen - Zane Zaminski
 Lindsay Crouse - Ilana Green
 Richard Schiff - Calvin
 Shane - Guardia
 Ron Silver - Phil Gordian
 Teri Polo - Char
 Phyllis Applegate - Sra. Roosevelt

Producción 
La producción cinematográfica fue el primer trabajo de David N. Twohy como director en la gran pantalla.

Rodaje 
Una gran parte de la película se rodó en el CNA (Centro Nacional de las Artes) en la Ciudad de México: el edificio de la escuela de danza es el que se usó como la NASA, una edificación de elementos de acero y grandes ventanales provista de un puente que comunica con el aula magna (diseño del arquitecto Legorreta). En la escena donde graba evidencia cuando rodaban la película, Charlie Sheen hace su toma junto a su guardaespaldas junto al edificio del aula magna del CNA.

Lanzamiento

Crítica 
El film fue bien recibido por la crítica; el sitio web especializado Rotten Tomatoes le da un 64% y considera que aporta un enfoque original al género de extraterrestres.

Recaudación 
El film obtuvo únicamente US$14 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que su presupuesto fue de US$25 millones, por lo que fue un fracaso de taquilla. En el resto del mundo obtuvo mejor recaudación, ya que Charlie Sheen mantenía una buena fama.

Subtítulos de la carátula principal 
"El mayor peligro que afronta nuestro planeta ha sido el mejor secreto guardado... hasta ahora."

"Durante siglos hemos estado observando los cielos, cuando en realidad deberíamos haber estado mirando nuestras espaldas."

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 

Películas de México
Películas de ciencia ficción de Estados Unidos
Películas de ciencia ficción de México
Películas sobre extraterrestres
Películas sobre cambio climático